Pleterje je lahko:
 naselje
 Pleterje, Kidričevo
 Pleterje, Krško

 Muzej na prostem Pleterje
 Kartuzijanski samostan Pleterje

Naselja v Sloveniji